Ната́лья Ми́рчевна Ге́рман (; род. 20 марта 1969, Кишинёв, Молдавская ССР, СССР) — молдавский государственный и политический деятель, дипломат. Исполнительный директор Исполнительного директората по борьбе с терроризмом  Совета Безопасности ООН с 2023.

Первый вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы с 30 мая 2013 по 20 января 2016. Исполняющая обязанности Премьер-министра Республики Молдова с 21 июня по 30 июля 2015. Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии (2017—2023).

Дочь первого президента Молдавии Мирчи Снегура.

Биография 
Родилась 20 марта 1969 в Кишинёве.

Образование 
Окончила отделение английского и немецкого языков филологического факультета Государственном университете Молдовы. 

В 1992 окончила  в Бухаресте.

Владеет английским, русским, французским и немецким языками.

Трудовая деятельность 
Занимала должность посла в Австрии, постоянного представителя при ОБСЕ и других международных организациях в Вене (2002—2006) и посла в Швеции, Норвегии и Финляндии (2006—2009)

29 июня 2009 года Наталья Герман по предложению министра Андрея Стратана была назначена заместителем министра иностранных дел и европейской интеграции и главным переговорщиком по заключению Соглашения об ассоциации между Молдавией и Европейским союзом.

30 мая 2013 года Наталья Герман была назначена первым вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейской интеграции в правительстве Юрия Лянкэ.

С сентября 2017 по 2023 — специальный представитель и руководитель Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии с резиденцией в Ашхабаде.

Выступает за евроинтеграцию Молдовы и против интеграции в Таможенный союз ЕАЭС; является сторонницей запрета ретрансляции российских телеканалов в Молдавии.

С 2023 — исполнительный директор Исполнительного директората по борьбе с терроризмом  Совета Безопасности ООН.

Награды 
 Орден Республики (2014 год)
 Командор 1 класса ордена Полярной звезды (Швеция, 2010 год)
 Юбилейная медаль «25 лет Нейтралитета Туркменистана» (2020, Туркменистан)

Примечания

Ссылки 
 Gherman Natalia
 Биография Наталии Герман на сайте МИДЕИ 

Политики Молдавии
Выпускники Государственного университета Молдовы
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона
Премьер-министры Молдавии
Министры иностранных дел Молдавии
Женщины-политики Молдавии
Послы Молдавии в Австрии
Послы Молдавии в Швеции
Послы Молдавии в Норвегии
Послы Молдавии в Финляндии
Дети президентов
Правители Европы XXI века
Женщины — премьер-министры
Члены Либерал-демократической партии Молдовы
Должностные лица ООН
Специальные представители Генерального секретаря ООН